Појам Харари може да означава:

Регион Харари, један од етничких региона у Етиопији.

Харари (народ), народ у Етиопији.

Харари (језик), језик у Етиопији.